Brett Eldredge — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Бретта Элдриджа, изданный 4 августа 2017 года на студии Atlantic Records Nashville. Продюсер Ross Copperman.

История 
Альбом вышел 4 августа 2017 года на студии Atlantic Records. Элдридж был соавтором всех песен вместе с Ross Copperman, Heather Morgan, Matt Rogers и Tom Douglas.

Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, Roughstock, Sounds Like Nashville.

Список композиций 
По данным журнала Rolling Stone.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Brett Eldredge — The Long Way (Official Audio Video)

Кантри-альбомы
Альбомы Atlantic Records